Кириц () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бранденбург.

Входит в состав района Восточный Пригниц-Руппин.  Занимает площадь 156,09 км². Официальный код — 12 0 68 264.

Город подразделяется на 12 городских районов.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга
Ганза
Бывшие районные центры Бранденбурга